Регенсбургский университет () — публичный исследовательский университет, расположенный в средневековом городе Регенсбург, Бавария, в городе, входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Университет был основан 18 июля 1962 года правительством федеральной земли Бавария как четвёртый полноценный университет в Баварии. Из-за разделения Германии в 1965 году, университет официально открылся для студентов во время зимнего семестра 1967—1968 гг. Тогда преподавание велось на факультете права, бизнеса и философии. Во время летнего семестра 1968 года был открыт факультет теологии. В настоящее время студенты обучаются на 12 факультетах. Университет активно участвует в программе ЕС «SOCRATES» (Сократ), а также в программе «TEMPUS». В сравнении с другими университетами Германии, Регенсбургский университет считается довольно консервативным. Его самый известный преподаватель, бывший Папа Римский Бенедикт XVI работал в нём в качестве профессора до 1977 года и формально и по сей день остается его почётным преподавателем.

Факультеты 
Университет разделён на 12 факультетов:

 Школа католической теологии
 Школа права
 Факультет бизнеса, экономики и менеджмента информационных систем
 Школа медицины
 Гуманитарные науки I: Философия, спорт и искусства
 Гуманитарные науки II: Психология и педагогика
 Гуманитарные науки III: Обществоведение, история и география
 Гуманитарные науки IV: Языки и литература
 Естественные науки I: Математика
 Естественные науки II: Физика
 Естественные науки III: Биология, доклиническая медицина
 Естественные науки IV: Химия и фармация

Сервис 
На территории университета студенты пользуются услугами большой центральной столовой (Mensa), а также услугами некоторых небольших точек, пиццерии, банка, двух книжных магазинов, а также других магазинов. Университет приспособлен для нужд инвалидов настолько, насколько это возможно, а также предоставляет жильё подобных стандартов нуждающимся студентам. Имеется открытый доступ в университетскую библиотеку, располагающую современным онлайн каталогом. В ней находятся более 3,15 млн книг и периодических изданий. Все студенты получают персональный идентификационный номер (PIN) для пользования компьютерами, бесплатным доступом к сервису электронной почты, а также свободным доступом к Интернету во всех помещениях университетского кампуса. Студенты также имеют доступ к услугам, предоставляемым университетским компьютерным центром как в любом из 20 компьютерных залов в кампусе, так и в большинстве университетских общежитий.

Студенческие общежития, некоторые из которых приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями, находятся в непосредственной близости от кампуса, а также в самом городе.

Вдобавок к своим академическим функциям, Регенсбургский университет проводит множество внеучебных мероприятий на своей территории. Различные кружки пения, музыкальные ансамбли, выставки искусства (рисования, печати, скульптуры и фотографии), которые показывают насколько жизнь в кампусе динамична. Ежегодно более 10 студентов драматического кружка ставят пьесу в университетском театре. Имеются также аудиовизуальные студии, которые рассказывают и обучают студентов тому, как производятся фильмы или записываются музыкальные композиции.

Спортивный центр предлагает различный выбор программ с физическими упражнениями. Выбор курсов достаточно широк: от айкидо до капоэйры, от каяков до волейбола.

Международный отдел университета предлагает иностранным студентам хорошо разработанные программы по ориентации и интеграции.

Достопримечательности 
 Университетский ботанический сад
 Университетский театр ()

Университеты-партнёры 
В настоящее время университет поддерживает связи с более, чем 130 академическими институтами по всей Европе. Количество университетов-партнёров в странах центральной и восточной Европы, Кипре и Прибалтике резко возросло после присоединения этих стран к ЕС. Самыми популярными направлениями для студентов для прохождения стажировки были и являются сегодня: Великобритания, Франция, Италия и Испания. Канадзавский университет в Японии и университет Корё в Южной Корее предлагают различные возможности студентам участвовать в учебных программах на английском языке и, в зависимости от их уровня владения языком, самим поработать в роли преподавателей. Два университета из стран Латинской Америки — Андский университет (Мерида, Венесуэла) и Университет Гуанахуато, Мехико, также предоставляют несколько мест для стажировок.

 Карлов университет в Праге Ссылка
 Масариков университет в Брно Ссылка
 Колорадский университет в Боулдере Ссылка
 Люблянский университет Ссылка
 Лодзинский университет Ссылка
 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Ссылка
 Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова Ссылка
 Университет Триеста Ссылка
 Университет Донггука (англ.) Ссылка
 Канадзавский университет Ссылка
 Университет Вандербильта Ссылка
 Университет Вашингтона в Сент-Луисе Ссылка
 Государственный Университет Мюррей (англ.) Ссылка
 Университет штата Аризона Ссылка
 Университет в Суонси Ссылка

Знаменитые люди, связанные с университетом 
 Май Айюм — выпускница, психология и образование, 1986
 Бенедикт XVI — преподаватель факультета теологии, 1969—1977
 Элли Эрл — выпускница, спорт и медицина, 2005
 Иероним II (архиепископ Афинский) — выпускник, теология, 1978
 Ханс Йоахим Шельнхубер — выпускник, теоретическая физика, 1980
 Удо Штайнер — преподаватель факультета публичного права
 Карл Штеттер — преподаватель факультета, микробиология, 2002
 Эдмунд Штойбер — выпускник, криминальное право, 1971
 Вольфганг Вигард — факультет экономики, 1999
 Томас Витфильд — ученый, изобретатель

Примечания

Ссылки 
 Сайт университета 
 Сайт города Регенсбург

Появились в 1962 году в Германии
Регенсбург